Os desportos olímpicos compreendem todos os esportes já disputados nos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno. Este anexo lista os desportos e suas modalidades, bem como as edições em que cada um fez parte do programa olímpico e os eventos que o compõem atualmente.

Jogos Olímpicos de Verão

Esportes disputados atualmente 
Os seguintes esportes e disciplinas  formam o atual programa olímpico dos Jogos de Verão e estão listados alfabeticamente de acordo com o nome mais comum usado pelo COI. Os números dentro de cada célula são a quantidade de eventos de cada esporte em cada edição dos Jogos. Um ponto (•) indica que o esporte foi disputado como demonstração. Cinco dos 26 esportes são compostos por várias disciplinas. Disciplinas de um mesmo esporte estão agrupadas com a mesma cor:

     Desportos aquáticos —      Canoagem —      Ciclismo —      Ginástica —      Voleibol

Esportes descontinuados 
Os esportes a seguir já fizeram parte dos Jogos Olímpicos de Verão, mas não estão no programa atual. Os números dentro de cada célula são a quantidade de eventos de cada esporte em cada edição dos Jogos. O golfe e o rugby voltaram ao programa a partir dos Jogos de 2016. Um ponto (•) indica que o esporte foi disputado como demonstração.

Jogos Olímpicos de Inverno

Esportes disputados atualmente 
Os seguintes esportes e disciplinas formam o atual programa olímpico dos Jogos de Inverno e estão listados alfabeticamente de acordo com o nome mais comum usado pelo COI. Os números dentro de cada célula são a quantidade de eventos de cada esporte em cada edição dos Jogos (as células azuis representam Jogos de Verão). Um ponto (•) indica que o esporte foi disputado como demonstração. Cinco dos 26 esportes são compostos por várias disciplinas. Em algumas ocasioões, ocorreram tanto eventos oficiais valendo medalha quanto eventos de demonstração. Disciplinas de um mesmo esporte estão agrupadas com a mesma cor:

     Bobsleigh —      Patinação —      Esqui

Programa atual

Jogos Olímpicos de Verão 
Os desportos e as modalidades se referem ao programa dos Jogos Olímpicos de Verão de 2020.

Desportos aquáticos 
Os desportos aquáticos são disputados em Jogos Olímpicos desde a primeira edição, em 1896.

Nado sincronizado 

Dois eventos são disputados:

 Dueto
 Equipe

Natação 

Trinta e quatro provas fazem parte do programa:

 50 metros livre (masc/fem)
 100 metros livre (masc/fem)
 200 metros livre (masc/fem)
 400 metros livre (masc/fem)
 800 metros livre (fem)
 1500 metros livre (masc)
 100 metros costas (masc/fem)
 200 metros costas (masc/fem)
 100 metros peito (masc/fem)
 200 metros peito (masc/fem)
 100 metros borboleta (masc/fem)
 200 metros borboleta (masc/fem)
 200 metros medley (masc/fem)
 400 metros medley (masc/fem)
 4x100 metros livre (masc/fem)
 4x200 metros livre (masc/fem)
 4x100 metros medley (masc/fem)
 Maratona aquática 10km (masc/fem)

Polo aquático 

Dois torneios são realizados:

 Masculino
 Feminino

Saltos ornamentais 

Oito provas são disputadas:

 Plataforma 10m individual (masc/fem)
 Plataforma 10m sincronizado (masc/fem)
 Trampolim 3m individual (masc/fem)
 Trampolim 3m sincronizado (masc/fem)

Atletismo 

Quarenta e sete provas compõem o programa do esporte:

 100 metros (masc/fem)
 200 metros (masc/fem)
 400 metros (masc/fem)
 800 metros (masc/fem)
 1500 metros (masc/fem)
 5000 metros (masc/fem)
 10000 metros (masc/fem)
 100m com barreiras (fem)
 110m com barreiras (masc)
 400m com barreiras (masc/fem)
 3000m com obstáculos (masc/fem)
 Revezamento 4x100m (masc/fem)
 Revezamento 4x400m (masc/fem)
 Marcha atlética 20km (masc/fem)
 Marcha atlética 50km (masc)
 Maratona (masc/fem)
 Arremesso de peso (masc/fem)
 Arremesso de martelo (masc/fem)
 Arremesso de disco (masc/fem)
 Lançamento de dardo (masc/fem)
 Salto em altura (masc/fem)
 Salto em distância (masc/fem)
 Salto triplo (masc/fem)
 Salto com vara (masc/fem)
 Heptatlo (fem)
 Decatlo (masc)

Badminton 

Cinco torneios são realizados:

 Simples (masc/fem)
 Duplas (masc/fem/misto)

Basquetebol 

Dois torneios são disputados:

 Masculino
 Feminino

Boxe 

Onze categorias compõem o programa:

 Mosca-ligeiro (masc)
 Mosca (masc)
 Galo (masc)
 Pena (masc)
 Leve (masc)
 Meio-médio-ligeiro (masc)
 Meio-médio (masc)
 Médio (masc)
 Meio-pesado (masc)
 Pesado (masc)
 Super-pesado (masc)

Canoagem 

A canoagem nos Jogos Olímpicos é dividida em duas disciplinas.

Velocidade 

Doze provas são disputadas:

 C-1 500m (masc)
 C-1 1000m (masc)
 C-2 500m (masc)
 C-2 1000m (masc)
 K-1 500m (masc/fem)
 K-1 1000m (masc)
 K-2 500m (masc/fem)
 K-2 1000m (masc)
 K-2 500m (fem)
 K-2 1000m (masc)

Slalom 

Quatro eventos são realizados:

 C-1 (masc)
 C-2 (masc)
 K-1 (masc/fem)

  Ciclismo  
 BMX  (2008)
 Individual
 Ciclismo de estrada  (1896)
 Corrida individual – Contra-relógio
 Ciclismo de pista  (1896) 
 Perseguição individual -  Perseguição por equipas – Keirin (m) – Madison (m) – Velocidade individual - Velocidade por equipas – Corrida individual por pontos
 Mountain bike  (1996)
 Cross-country
  Hipismo  a 
 Adestramento  (1912) 
 Individual - Equipas
 Concurso completo de equitação  (1912)
 Individual - Equipas
 Saltos  (1900)
 Individual - Equipas

  Esgrima  (1896) 
 Florete 
 Individual - Equipas
 Espada  (1912)
 Individual - Equipas
 Sabre 
 Individual - Equipas

  Futebol Olímpico  (1896)

  Ginástica  (1896) 
 Ginástica artística 
 Solo - Cavalo com alça (m) - Argolas (m) - Salto sobre a mesa - Barras paralelas (m) - Barra fixa (m) - Paralelas assimétricas (f) - Trave olímpica (f) - Salto sobre a mesa (f) - Solo (f) - Concurso geral individual - Concurso geral por equipas
 Ginástica rítmica  (f)
 Individual - Equipas
 Trampolim acrobático 

  Andebol  (1936) 

  Hóquei em campo  (1908) 

  Judo  (1964) 
 Homens: + 100kg | - 60 kg Men | 60 - 66kg | 66 - 73kg | 73 - 81kg | 81 - 90kg | 90 - 100kg
 Senhoras + 78kg | - 48kg | 48 - 52kg | 52 - 57kg | 57 - 63kg | 63 - 70kg | 70 - 78kg

  Levantamento de peso olímpico  (1896) 
 Homens: + 105kg | 105 kg | 56kg | 62 kg | 69 kg | 77 kg | 85 kg | 94 kg
 Senhoras + 75 kg | 48 kg | 53 kg | 58 kg | 63 kg | 69 kg | 75 kg

  Luta  (1896) 
 Luta livre 
 Homens: - 55kg | 55-60 kg | 60-66kg | 66-74kg | 74-84kg | 84-96kg | 96-120kg
 Senhoras - 48kg | 48-55 kg | 55-63kg | 63-72kg
 Luta greco-romana  (m)
 - 55kg | 55-60 kg | 60-66kg | 66-74kg | 74-84kg | 84-96kg | 96-120kg

  Pentatlo moderno  (1912) 

  Remo  (1896) 
 Dois sem timoneiro – Double Scull – Oito com timoneiro – Quatro sem timoneiro – Quadriscull – Skiff

  Vela  (1900) 
  Tornado (a) - 49er (a) – Yngling (f) - Star (m) - 470  - Finn (a) - Laser

  Tiro desportivo  (1896) 
 Pistola de ar 10 metros - Carabina de ar 10 metros – Pistola livre 50 metros - Tiro rápido 25 metros - Carabina três posições - Carabina deitado - Fossa dupla - Skeet – Fossa olímpica

  Ténis de mesa   (1988)
 Singulares – Pares

 Tiro com arco   (1900)
 Regulado por: Federação Internacional de Tiro com Arco (FITA)
 Individual 70 metros – Equipas 70 metros

  Ténis   (1896)
 Singulares – Pares

  Taekwondo  (2000) 
 Homens: + 80kg | - 58 kg | 58 - 68kg | 68 - 80kg
 Senhoras + 67kg | - 49kg | 49 - 57kg | 57 - 67kg

  Triatlo  (2000) 

  Voleibol  (1964) 
 Voleibol 
 Voleibol de praia 

!
Desportos